Фразеология башкирского языка — раздел языкознания, изучающий фразеологический состав современного башкирского языка в его историческом развитии.

Фразеология исследует источники башкирских фразеологизмов, проводит их систематизацию, находит закономерности их употребления в речи, изучает их синтаксическое и морфологическое строение, связи между фразеологизмами и словами.

История

Описание 
Непознанная часть окружающего мира воспринимается и познается башкирами посредством сравнения с познанными предметами, фактами и явлениями. Аналогично происходит с многозначностью в лексике — значение одного слова расширяется путём переноса его значения на другие похожие явления.

Формирование фразеологизмов в башкирском языке происходит в основном в результате метафорического сравнения по схожести формы цвета, характеру движения, вкусу запаху и т. д.

Фразеологизмы в башкирском языке разделяются группы:
 Межъязыковые фразеологические эквиваленты. Большая часть таких фразеологизмов — заимствования башкирским языком из русского, которые являются универсальными для обоих языков, так как отражают общечеловеческие представления. Русский: черт возьми — башк. ен (шайтан) алғыры (досл. черт возьми) — «возглас, выражающий сильную досаду, неудовольствие»; русский: черт знает что — башк. шайтан белһен (досл. черт знает что) — «неизвестно как, непонятно как, как-нибудь», «аҡҡош йыры» (лебединая песнь), «беренсе ҡарлуғас» (первая ласточка), «һыуҙан ҡоро сығыу» (выйти сухим из воды).

В межъязыковых эквивалентах встречаются экзотические варианты, когда в обороте одного языка имеется фольклорный образ, а в другом отсутствует: Русский: днем с огнѐм не сыщешь — башкирский: эт менҽн эҙлҽһҽң дҽ таба алмаҫһың (досл. и с собакой не сыщешь), так говорят «о пропавшем человеке». В башкирском фразеологизме, в отличие от русского, имеется образ собаки. Русский: с горем пополам — башкирский: эт бҽлҽһе менҽн (досл. собака с горем), русск. драть (лупить) как сидорову козу — бер ҡат тиреһен тунау (досл. драть одну часть шкуры) в значении «жестоко, беспощадно пороть, сечь, бить кого-нибудь».

Часть фразеологических эквивалентов характеризуется отсутствием полного соответствия разноязычных на лексическом уровне и иногда разными образами. Например, русск. заячья душа — башк. ҡуян йҿрҽк (досл. заячье сердце). Обороты данной параллели содержат разные компоненты душа (в русском) и сердце (в башкирском); русский воробью по колено — тауыҡ тубығынан (досл. колено курицы) в значении «очень мелко». Здесь полное соответствие отсутствует, хотя фразеологизмы имеют общее значение.

 Общетюркские фразеологические эквиваленты с однотипной образной мотивацией. Эти фразеологизмы возникли во времена общетюркского единства.
 Собственно башкирские фразеологизмы. Эти фразеологизмы связаны с материальной и духовной жизнью башкирского народа, его историей, культурой, психологией.

Часть таких фразеологизмов связано с мифолргическими, религиозными представлениями: «айыу майы һөртөү» (стащить, стянуть; досл.: намазать медвежье сало); историей: «Әндрәй ҡаҙнаһы» (неиссякаемый источник средств; досл.: казна Андрея); письменными традициями: «ләм-мим үҙ әйтмәү» [не проронить ни одного слова, набрать в рот воды; досл.: не сказать ни лям, ни мим (от назв. араб. букв)]; описанием повадок животных : «эт менән бесәй кеүек йәшәү» (жить как собака с кошкой), фольклором: «бер бите ай, бер бите кон» (очень красивая, прекрасная; досл.: одна половина лица — луна, другая — солнце).

В башкирском языке встречаются безэквивалентные фразеологизмы. Это в основном фольклорные образы черта (шайтан), лошади (ат): шайтан йҿрҿтҿү означает «портить отношения между людьми». Таких фразеологизмов нет в русском языке.

Лошадь пользуется почетом среди башкир, и фразеологизмы с упоминанием лошадей часть встречаются у башкир: Ат башынан алыу (досл. брать с конскую голову) означает «встречать гостей с почетом»; ат ҡолонлатып (йөрөү, һөйләү) (досл. принимать роды у лошади) — «делать что-либо очень долго»; ат башындай (досл. с конскую голову) — «слишком большой»; атлы барып йҽйҽү ҡайтҡан (досл. поехал на коне, пришел пешком) — «о несбывшихся мечтах».

Встречаются обороты с компонентами волк (буре), собака (эт): бүре ауыҙ (досл. волчья пасть) — "о ребенке, который громко плачет‖; эт алғыһыҙ (досл. непокорная собака) — так говорится «о растрепанной одежде».

Литература 
Ураксин З. Г., Фразеология башкирского языка. изд. Наука, Москва, 1975.

Ураксин З. Г. Русско-башкирский фразеологический словарь. М., 1987.

Юсупов Х. Г. Фразеология башкирского языка.  Под ред. Г.Г. Саитбатгалова. Уфа, 1963.

Раемгужина З. М. Языковая картина мира в башкирской фразеологии. Уфа, 2002.

Хайруллина Р. Х. Фразеологическая картина мира: от мировидения к миропониманию. Уфа, 2000.

Ссылки 
Фразеология башкирского языка

Примечания 

Башкирский язык